Lemuriformes este un infraordin de primate din subordinul Strepsirrhini, native din Madagascar.

Sistematică 
 Ordinul Primates
 Subrdinul Strepsirrhini
 Infraordinul Lemuriformes
 Suprafamilia Cheirogaleoidea
 Familia Cheirogaleidae (30 de specii)
 Allocebus (1 specie)
 Cheirogaleus (7 specii) 
 Microcebus (16 specii)
 Mirza (2 specii)
 Phaner (4 specii)
 Superfamilia Lemuroidea
 Familia Lemuridae (20 de specii) 
 Lemur (1 specie)
 Eulemur (12 specii)
 Hapalemur (4 specii)
 Prolemur (1 specie)
 Varecia (2 specii)
 Familia Lepilemuridae (26 de specii în viață + 3 extincte)
 Lepilemur (26 de specii)
 Megaladapis†; (3 specii)
 Familia Indriidae (18 specii) 
 Indri (1 specie)
 Avahi (9 specii)
 Propithecus (8 specii)

Filogenie

Câteva specii în imagini

Note

Bibliografie

Legături externe

 Lemurs of the East Coast of Madagascar 
 New lemurs found in Madagascar
 Great Leaping Lemurs 
 Duke Lemur Center 
 Il lemure vari bianco e nero - Varecia variegata, opuscolo sul lemure vari bianco e nero, Parco Zoo Punta Verde
 Il lemure dalla coda ad anelli - Lemur catta, opuscolo sul lemure dalla coda ad anelli, Parco Zoo Punta Verde

Primate